Juvenal — poeta e retórico romano, autor de Sátiras
Juvenal (clássico) — clássico de futebol envolvendo os clubes gaúchos Juventude e Internacional
Juvenal Paulista — clássico de futebol envolvendo os clubes paulistas Juventus e Nacional
 Juvenal Amarijo (1923-2009 — futebolista brasileiro

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história